Раздолье — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Должниковского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 4 километрах к юго-западу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 127 километров.

Часовой пояс

История 
Посёлок возник в 1930 году. До 1986 года населённый пункт назывался посёлок первого отделения совхоза «Дружба». В 1986 году указом Президиума Верховного совета РСФСР переименован в Раздолье.

Население 

Население посёлка в 1996 году — 457 человек.

Инфраструктура 
Посёлок разделен на четыре улицы (Восточная, Западная, Луговая, Центральная), есть начальная школа (Раздольевская начальная общеобразовательная школа).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района